Пирот — имя собственное.

 Пирот — город в Сербии в общине Пирот Пиротского округа.
 Пирот — община в Сербии, входит в Пиротский округ.
 Пирот, Шарль (1906—1954) — подполковник Французского Иностранного легиона, командир артиллерии французских войск в битве при Дьенбьенфу.